Strefa europejsko-afrykańska Pucharu Federacji 2016 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Federacji. Strefa europejsko-afrykańska podzielona została na trzy grupy – w I Grupie czternaście reprezentacji walczyło o dwa miejsca w barażach o awans do Grupy Światowej II. W Grupie II osiem zespołów rywalizowało o dwa miejsca premiowane awansem do Grupy I. W Grupie III rywalizowało ze sobą dwadzieścia jeden reprezentacji o dwa miejsca premiowane awansem do wyższej grupy. Mecze Grupy I odbyły się między 3 a 6 lutego, rozgrywki Grupy II i III zostały rozegrane pomiędzy 13–18 kwietnia.

Grupa I 
 Miejsce rozgrywek: Municipal Tennis Centre, Ejlat, Izrael
 Data: 3–6 lutego 2016
 Nawierzchnia: Twarda
 Format: faza grupowa – 14 reprezentacji w czterech grupach

Uczestnicy

Grupa A

Wyniki

Ukraina – Portugalia

Szwecja – Portugalia

Szwecja – Ukraina

Grupa B

Wyniki

Gruzja – Południowa Afryka

Wielka Brytania – Południowa Afryka

Wielka Brytania – Gruzja

Grupa C

Wyniki

Chorwacja – Estonia

Turcja – Izrael

Chorwacja – Izrael

Estonia – Izrael

Izrael – Chorwacja

Turcja – Estonia

Grupa D

Wyniki

Węgry – Bułgaria

Belgia – Łotwa

Węgry – Belgia

Bułgaria – Łotwa

Węgry – Łotwa

Belgia – Bułgaria

Play-off

Mecze o awans do baraży o Grupę Światową II

Ukraina – Izrael

Wielka Brytania – Belgia

Mecze o 5. miejsce

Portugalia – Chorwacja

Gruzja – Bułgaria

Mecze o utrzymanie

Szwecja – Turcja

Południowa Afryka – Węgry

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Fed Cup 2016